Тед Ранкен (;  — , Эдинбург, Великобритания) — британский стрелок, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне.

Ссылки 
 

Стрелки Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года